

Personaggi 
 Michael Davis, personaggio della serie televisiva The Latest Buzz

Persone 
 Mike Davis (n. 1943), bassista statunitense
 Michael A. Davis detto Mike (n. 1946), cestista statunitense
 Mike Davis (n. 1946), scrittore e storico statunitense
 Michael Anthony Davis detto Mike (n. 1956), cestista statunitense
 Michael Davis detto Mike (n. 1960), cestista statunitense
 Mike Davis (n. 1986), cestista statunitense
 Micheal Edward Davis detto Mike (n. 1988), cestista statunitense
 Mike Davis (n. 1996), cestista statunitense
 Mike Davis (n. 1970), chitarrista
 Michael Davis (n. 1961), regista statunitense
 Mike Davis (1956-2001), wrestler statunitense